Seznam naselij v Sloveniji, imena na J

Seznam

Viri
 

J